William Brouncker este o combinație de prenume și nume de familie din arealul limbii engleze, care se poate referi la unul dintre următorii

 William Brouncker (decedat 1596), membru al Parlamentului de Westboury
 William Brouncker, membru al Parlamentului Marii Britanii
 William Brouncker, 2-nd Viscount Brouncker, matematician

Nume proprii